Сніг — опади у вигляді кристалізованої водної криги.
 «Сніг» — соціально-філософський роман турецького письменника Орхана Памука.

 «Сніг» — боснійський художній фільм 2008 року режисера Айди Бегича.
 «Сніг» — болгарський художній фільм 2015 року режисера-дебютанта Венцислава Василєва.